Григорий Игоревич Коломойский (; род. 27 января 1999) — украинский баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Днепр». Сын украинского олигарха Игоря Коломойского.

Биография 
Родился 27 января 1999 года в Женеве. Отец — украинский олигарх Игорь Коломойский, мать — Ирина Коломойская; есть старшая сестра Анжелика. С детства занимался баскетболом. С лета 2018 года обучался в  по специальности «спортивный менеджмент», где играл в ; Коломойский изредка появлялся на площадке на одну-две минуты, результативными действиями не отметившись. В феврале 2019 года заключил контракт с клубом высшего дивизиона чемпионата Израиля по баскетболу «Маккаби» из города Ришон-ле-Цион. За полгода на площадке провёл суммарно 11 минут в трёх играх клуба, совершив один подбор и сделав один неудачный бросок по кольцу; по итогам сезона «Маккаби» (Ришон-ле-Цион) финишировал на втором месте. В профиле на сайте израильского клуба у Григория Коломойского было указано швейцарское и израильское гражданство.

16 мая 2019 года, после оглашения результатов президентских выборов, по итогам которых Петра Порошенко сменил Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, почти два года не появлявшийся на Украине из-за угрозы уголовного преследования, вернулся из Израиля на Украину. В начале сентября 2019 года стало известно, что Григорий Коломойский подписал контракт с принадлежащим его отцу клубом «Днепр», выступающим в Суперлиге Украины. На сайте клуба и Федерации баскетбола Украины Коломойский указан как игрок с украинским гражданством. В Суперлиге дебютировал 6 октября 2019 года в выездной игре против «Черкасских Мавп». Матч закончился победой днепровского клуба, а Коломойский провёл на площадке 3 минуты 39 секунд, отметившись подбором и успешным трёхочковым броском. По итогам сезона 2019/2020 Григорий Коломойский в составе своего клуба стал чемпионом Украины, сыграв 17 игр, в среднем за матч набирая 1,6 очков, 0,7 подборов и 0,2 передачи. В сезоне 2020/2021 сыграл в 41 игре, в среднем за матч набрав 3,3 очка, 0,9 подборов и 0,4 передачи; при этом днепропетровский клуб, проиграв в полуфинале «Прометею», остался без медалей.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Израиля: 2018/2019
 Победитель чемпионата Украины: 2019/2020

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 
 

Баскетболисты Украины
Игроки БК «Маккаби» Ришон-ле-Цион
Игроки БК «Днепр»
Игорь Коломойский